Любовь Андреевна Шу́това (род. 25 июня 1983 года в Новосибирске, СССР) — российская шпажистка, Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по фехтованию на шпагах в личном первенстве (первая в истории России), бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в командной шпаге. Выступает за Динамо.

Биография 
Любовь Андреевна Шутова родилась 25 июня 1983 года в Новосибирске. После школы училась в Новосибирском государственном педагогическом университете на физкультурном факультете. Перед фехтованием занималась танцами, спортивной гимнастикой, пока друг семьи Сергей Довгошея не пригласил Любовь в фехтовальный клуб «Виктория», став впоследствии её тренером. С 2000 года в сборной России.

 В 1999 году заняла 3-е командное место и 3-е личное место на первенстве Европы среди юниоров в Португалии.
 В 2000 году на чемпионате Европы среди юниоров в Турции заняла 2-е место в личной шпаге и 1-е место в командной шпаге. Получила звание мастера спорта международного класса.
 В 2001 году вновь выступила на чемпионате Европы среди юниоров, где заняла 3-е личное место и 1-е командное.
 В 2002 году получает бронзовую награду на чемпионате Европы в личном турнире и серебряную в командном, а также серебряную медаль на Кубке мира среди юниоров. Выигрывает чемпионат России.
 В 2003 году заняла 2-е командное место на первенстве мира среди юниоров.
 В 2005 году получает золото в командном турнире на чемпионате Европы.
 В 2007 году стала серебряным призёром чемпионата мира.
 В 2008 году участница XXIX Олимпийских игр в Пекине. 6-е место в личном первенстве.
 В 2008 году выиграла Кубок России в личном первенстве.
 В 2009 году выиграла этап Кубка мира во Франции в личном первенстве.
 В 2009 году победительница летнего чемпионата России в личном первенстве.
 В 2009 году, заняв 1-е место на чемпионате мира в Турции в личном турнире, стала первой российской шпажисткой, которая завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию. Получила звание Заслуженного мастера спорта.
 В 2011 году заняла 1-е место на всероссийском турнире «Сильнейших шпажисток России», который прошёл на олимпийской базе «Озеро Круглое». Это первая победа Шутовой спустя всего 8 месяцев после рождения дочери.
 В 2011 году заняла третьи места на этапах Кубка мира в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Гаване (Куба). В том же году выиграла индивидуальный турнир по шпаге в австралийском Сиднее. В финале Шутова одолела Магдалену Пекарску из Польши — 15:14.
 В 2012 году завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в Леньяно, и золотую в командном турнире. В том же году выступала на Олимпийских Играх в Лондоне. 4-ое место в командном турнире.
 В 2014 году завоевала золото чемпионата России в личном первенстве в г. Лобня (Московская область). В том же году завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в командном турнире во Франции, и завоевала золотую медаль чемпионата мира в командном турнире в Казани.

Личная жизнь 
Замужем за ринганонсером и спортивным корреспондентом Николаем Лукинским (телеканал «Россия», «Вести-Новосибирск»). Общие дети: дочь Анастасия, сын Фёдор.
Родная сестра Надежда Андреевна Шептикина (Шутова), победительница молодёжного первенства мира-2006 по фехтованию на шпагах, мастер спорта международного класса.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеутремленность.

Источники 

Родившиеся в Новосибирске
Спортсмены Новосибирской области
Фехтовальщики России
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Чемпионы России по фехтованию
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Спортсмены Новосибирска